Nicole Provis e Mark Woodforde erano i detentori del titolo, ma solo Woodforde ha partecipato in coppia con Martina Navrátilová.

Navrátilová e Woodforde hanno perso in finale 6–3, 7–6 (8–6) contro Helena Suková e Todd Woodbridge.

Teste di serie

 Helena Suková /  Todd Woodbridge (campioni)
 Martina Navrátilová /  Mark Woodforde (finale)
 Nataša Zvereva /  Mark Kratzmann (quarti di finale)
 Elizabeth Smylie /  John Fitzgerald (secondo turno)

 Kathy Rinaldi /  Patrick Galbraith (semifinali) 
 Conchita Martínez /  Sergio Casal (semifinali) 
 Zina Garrison-Jackson /  Rick Leach (primo turno) 
 Manon Bollegraf /  Tom Nijssen (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Note 
 

US Open 1993
ATP Tour 1993